Norman Nato (* 8. Juli 1992 in Cannes) ist ein französischer Automobilrennfahrer. Er tritt seit 2015 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft (ehemals GP2-Serie) an.

Karriere 
Nato begann seine Motorsportkarriere 1998 im Kartsport, in dem er bis 2010 aktiv war. Er gewann unter anderem 2009 die französische KZ2-Meisterschaft sowie 2010 den Monaco Kart Cup in der KZ2-Klasse. 2010 debütierte Nato im Formelsport und nahm am F4 Eurocup 1.6 teil. Er gewann zwei Rennen und wurde hinter Stoffel Vandoorne Vizemeister. 2011 wechselte Nato zu R-Ace GP und trat im Formel Renault 2.0 Eurocup an. Mit zwei dritten Plätzen erzielte er zwei Podest-Platzierungen und schloss die Saison als bester Pilot seines Rennstalls auf dem elften Platz ab. Nato hatte mit 58 deutlich mehr Punkte geholt als seine beiden Teamkollegen Côme Ledogar und Pieter Schothorst, die zusammen auf 10 Zähler kamen. Darüber hinaus nahm er für R-Ace GP an den ersten drei Veranstaltungen der nordeuropäischen Formel Renault teil. Dabei erzielte er eine Pole-Position und einen zweiten Platz. 2012 ging Nato für RC Formula an den Start. Mit einem Sieg und insgesamt vier Podest-Platzierungen verbesserte er sich im Formel Renault 2.0 Eurocup auf den vierten Platz. Darüber hinaus war er für seinen Rennstall in der alpinen Formel Renault aktiv. Mit je vier ersten und zweiten Plätzen stand er insgesamt achtmal auf dem Podest. Mit 214 zu 217 Punkten unterlag er am Saisonende knapp Daniil Kwjat und wurde Gesamtzweiter.

2013 wechselte Nato zu DAMS in die Formel Renault 3.5. Dort wurde er Teamkollege von Kevin Magnussen. Während Magnussen mit fünf Siegen den Meistertitel gewann, waren zwei fünfte Plätze die besten Ergebnisse von Nato. Er beendete die Saison auf dem 13. Platz. 2014 blieb Nato bei DAMS in der Formel Renault 3.5. In Monaco erzielte er von der Pole-Position startend seinen ersten Sieg. In Mogyoród war er ein weiteres Mal siegreich. Mit 89 Punkten wurde er Siebter in der Gesamtwertung, während mit Carlos Sainz jr. erneut sein Teamkollege den Meistertitel gewann.

2015 wechselte Nato in die GP2-Serie zu Arden International. Er beendete die Saison auf dem 18. Gesamtrang. Intern setzte er sich mit 20 zu 5 Punkten gegen André Negrão durch. 2016 blieb Nato in der GP2-Serie und ging für Racing Engineering an den Start. Bereits beim Saisonauftakt in Barcelona erzielte er seinen ersten GP2-Sieg. Ein weiterer Sieg folgte beim Sprintrennen in Monza. Mit insgesamt fünf Podest-Platzierungen verbesserte er sich auf den fünften Platz in der Fahrerwertung. 2017 kehrte Nato zu Arden zurück und blieb in der Rennserie, die im Winter in FIA-Formel-2-Meisterschaft umbenannt worden war.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der Formel Renault 3.5

Einzelergebnisse in der GP2-Serie / FIA-Formel-2-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Karrierestatistik von Norman Nato (englisch)

Einzelnachweise 

GP2-Rennfahrer
Rennfahrer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1992
Mann
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Langstrecken-WM-Rennfahrer